Haverland steht für:
 Haverland (Rühstädt), ehemaliges Dorf, heute in Abbendorf aufgegangen, Gemeinde Rühstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Haverland (Zehrental), ein Wohnplatz der Gemeinde Zehrental, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

 Anna Haverland (1854–1908), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Henning Haverland (1574–1628), Bürgermeister von Braunschweig

 Bäckerei Haverland, älteste Pumpernickelbäckerei der Welt